Michael Venus (1774–1850) osztrák gyógypedagógus
Michael Venus (1987) új-zélandi teniszező